Andy Gibb (1958-1988) – cantante britannico
Barry Gibb (1946) – cantante, compositore, produttore discografico e musicista britannico
Cynthia Gibb (1963) – attrice statunitense
Donald Gibb (1954) – attore statunitense
Elias John Wilkinson Gibb (1857-1901) – arabista, iranista e traduttore britannico
Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, ricordato anche come H. A. R. Gibb (1895-1971) – orientalista e arabista britannico
Jake Gibb (1976) – giocatore di beach volley statunitense
James Gibb (...–...) – calciatore britannico (nordirlandese)
Robin Gibb (1949-2012) – cantante, compositore, arrangiatore e produttore mannese
Maurice Gibb (1949-2003) – cantante, compositore, arrangiatore, produttore discografico britannico
Steve Gibb (1973) – musicista, compositore e cantante britannico
Tommy Gibb (1944) – ex calciatore britannico (scozzese)